Пуерта дел Сол има више значења:

 Пуерта дел Сол, Кабо дел Сол (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерта дел Сол, Љано Ларго (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта дел Сол (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пуерта дел Сол (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерта дел Сол (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуерта дел Сол (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерта дел Сол (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику